Тиме́лієві (Timaliidae) — родина горобцеподібних птахів, що включає 10 родів і 56 видів. Представники родини мешкають в Південній і Південно-Східній Азії.

Опис 
Тимелієві — птахи дрібного і середнього розміру. Більшість з них веде наземний спосіб життя. Тимелієвим притаманні короткі, округлі крила, міцні лапи і м'яке, пухнасте оперення. Їм не притаманний статевий диморфізм. Більшість тимелієвих має буре або коричневе забарвлення, однак деякі види мають більш яскраве забарвлення. Дзьоби у більшості тимелієвих звичайні, подібні до дзьобів дроздових або кропив'янкових. У тимелій-криводзьобів характерні вигнуті дзьоби.

Тимелієві живуть в тропічних лісах і чагарникових заростях, на болотах і в напівпустелях. Деякі види живуть в змінених людиною середовищах — на полях і плантаціях, в парках і садах. Живляться тимелієві переважно комахами та іншими безхребетними, однак деякі види також їдять ягоди і плоди, а порівняно великі види живляться ящірками та іншими дрібними хребетними.

Тимелієві живуть зграйками, які зазвичай нараховують близько 12 птахів. Вони спільно захищають територію, а деяких видам притаманне колективне гніздування і колективний догляд за пташенятами. Члени зграї спілкуються між собою за допомогою різноманітних свистів, писків і цвірінькання. Деякі представники родини гарно співають. Гніздяться тимелієві в густій траві або в чагарниках. В кладці від 2 до 6 яєць блакитнуватого або зеленуватого забарвлення, іноді поцяткованих плямками. Інкубаційний період триває в середньому 12 днів.

Систематика і таксономія 
Систематика багатьох родів тимелієвих тривалий час була спірною. Багато малодосліджених видів птахів, що мешкали в тропічних регіонах Старого Світу відносили до тимелієвих, таким чином перетворюючи родину у "сміттєвий таксон". Ще у 1910 році німецький орнітолог Ернст Гартерт напівжартома зауважував: "Was man nicht unterbringen kann, sieht man als Timalien an." (Те, що неможливо систематизувати, вважається тимелією).

За результатами низки молекулярно-генетичних досліджень науковці краще зрозуміли таксономію тимелієвих. Багато видів, яких раніше відносили до тимелієвих, було переведено до інших родин.

За класифікацією, утвердженою Міжнародною спілкою орнітологів, виділяють 10 родів і 56 видів

 Тимелія (Timalia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Куртник (Dumetia) — 2 види
 Mixornis — 4 види
 Синчівка (Macronus) — 2 види
 Cyanoderma — 8 видів
 Баблер-рихталик (Spelaeornis) — 8 видів
 Чорна чагарниця (Melanocichla) — 2 види
 Тимелія-криводзьоб (Pomatorhinus) — 10 видів
 Erythrogenys — 6 видів
 Тимелія-темнодзьоб (Stachyris) — 13 видів

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

 
 
Collar, N. J. & Robson, C. 2007. Family Timaliidae (Babblers)  pp. 70–291 in; del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D.A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.
 
 
 
 
 
Schulenberg, T.S. (2003): The Radiations of Passerine Birds on Madagascar. In: Goodman, Steven M. & Benstead, Jonathan P. (eds.): The Natural History of Madagascar: 1130–1134. University of Chicago Press. 
 Sibley, Charles Gald & Ahlquist, Jon Edward (1990): Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.

Родини птахів
Горобцеподібні